Obducción puede referir a:

En la medicina a un examen interno que es la tercera y última fase de la autopsia médico-forense.
Obducción, en geología, es el proceso contrario a la subducción: el emplazamiento de ofiolitas sobre corteza continental.